Mount Vernon é o nome de vários lugares no mundo e pode referir-se a:

Mount Vernon - a sede da plantação de George Washington no estado norte-americano da Carolina.

Austrália
Mount Vernon - subúrbio de Sydney

Estados Unidos
Mount Vernon (Alabama)
Mount Vernon (Arkansas)
Mount Vernon (Geórgia)
Mount Vernon (Illinois)
Mount Vernon (Indiana)
Mount Vernon (Iowa)
Mount Vernon (Kentucky)
Mount Vernon (Maine)
Mount Vernon (Maryland)
Mount Vernon (Missouri)
Mont Vernon (New Hampshire) (ortografia ligeiramente diferente)
Mount Vernon (Nova Iorque) (maior município denominado "Mount Vernon")
Mount Vernon (Ohio)
Mount Vernon (Oregon)
Mount Vernon (Dakota do Sul)
Mount Vernon (Texas)
Mount Vernon (Virgínia)
Mount Vernon (Washington)

Mount Vernon